Măguri  se poate referi la:

 Localități din Transilvania, România:
 Măguri-Răcătău (), reședința comunei cu același nume, Cluj
 Măguri (), Cluj
 Măguri (), Timiș
 Râul Măguri (), județul Timiș

Vezi și 
 Măgura
 Măgureni
 Măgurele (dezambiguizare)

Toponime românești